А́лые паруса́ может означать:
 «Алые паруса» — повесть Александра Грина.
 «Алые паруса» — фильм по повести Александра Грина режиссёра Александр Птушко, снятый в 1961 году.
 «Правдивая история об Алых парусах» — украинский четырёхсерийный фильм по повести Грина режиссёра Александра Стеколенко, снятый в 2010 году.
 «Алые паруса» — рок-опера Андрея Богословского, записанная ансамблем «Музыка» в 1977 году.
 «Алые паруса» — мюзикл Максима Дунаевского.
 «Алые паруса» — название нескольких песен.
 «Алые паруса» — ежегодный праздник выпускников школ в Санкт-Петербурге в конце июня.
 «Алые паруса» — парк в Воронеже.
 «Алые паруса» — жилой комплекс на северо-западе Москвы.
 «Алые паруса» — сеть продуктовых супермаркетов в Москве.
 «Алые паруса» — название футбольного клуба «Кировец-Адмиралтеец» в 1999—2007 годах.